voltooid tegenwoordige tijd
 mountainbike (uit het Frans: vélo tout terrain)
 veldtoertocht - een tocht door het terrein op een dergelijke fiets, of bijvoorbeeld op skates
 voorlopige toelating tot tewerkstelling - een tijdelijke werkvergunning in België